Aśoka
 Aśoka Wielki (film)

Zobacz też